Серия G или Generation Web - линейка смартфонов-органайзеров от Sony Ericsson, в которой основной упор сделан на удобство пользования интернетом. Sony Ericsson G700 и Sony Ericsson G900 относятся к смартфонам, имеют сенсорный экран и работают под управлением UIQ, интерфейс которой был доработан под управление пальцами, хотя изначально рассчитан на использование стилуса, Sony Ericsson G502 и Sony Ericsson G702 относятся к телефонам и работают на собственной закрытой платформе Sony Ericsson A2.

См. также 
Список моделей сотовых телефонов Sony Ericsson